Seerheinbrücke bezeichnet:
 Rheinbrücke Konstanz, auch als Alte Rheinbrücke, orographisch erste Brücke über den Seerhein
 Fahrradbrücke (Konstanz), orographisch zweite Brücke über den Seerhein
 Schänzlebrücke, auch als Neue Rheinbrücke bekannt, orographisch letzte Brücke über den Seerhein